Nagórki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nagórki (Olsztyn), Stadtteil der kreisfreien Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Bergenthal, Ort in der Stadt Allenstein, Ostpreußen
 Nagórki (Osięciny), Ort in der Gmina Osięciny, Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Nagórki (Grabów), Ort in der Gmina Grabów, Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Nagórki (Piątnica), Ort in der Gmina Piątnica, Powiat Łomżski, Woiwodschaft Podlachien